Placinolopha är ett släkte av svampdjur. Placinolopha ingår i familjen Plakinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Placinolopha